

Geografia

Austria 
 Scheffau am Tennengebirge – comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Scheffau am Wilden Kaiser – comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)

Germania 
 Scheffau – ex comune ora frazione di Marktschellenberg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Scheffau – frazione di Scheidegg, comune nel distretto della Svevia (Baviera)